Lappe ist

 die veraltete Bezeichnung für einen Angehörigen des nordeuropäischen Volks der Samen (Volk)

Lappe oder Lappé ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gesa-Raija Lappe (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Bernhard Lappe (1858–1934), deutscher Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Kaldenkirchen und Dorsten
 Christian Theodor Lappe (1802–1882), Neudietendorfer Apotheker und Begründer des Magenbitters Aromatique
 Frances Moore Lappé (* 1944), US-amerikanische Autorin und politische Aktivistin
 Franz Lappe (1878–1950), deutscher Ingenieur
 Josef Lappe (1879–1944), Studienrat, Kommunalpolitiker und Historiker
 Karl Lappe (1773–1843), deutscher Dichter
 Karl-Heinz Lappe (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Klaus Lappe (* 1958), deutscher Bibliothekar und berühmter Geiger
 Lothar Lappe (* 1936), deutscher Diplomat
 Manfred Lappe (* 1961), deutscher Sachbuch-Autor und Gerichtssachverständiger
 Rudolf Lappe (1914–2013), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Ursula Quietzsch-Lappe (* 1941), deutsche Prähistorikerin und Archäologin
 Verena Lappe (* 1956), deutsche Politikerin der Grün-Alternativen Liste (GAL)
 ein Grundherrengeschlecht im Land Hadeln, siehe Lappe (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Lappen
 Lapper